Misterul Familiei Hunter este un serial de televiziune de aventuri comedie creat de Reint Schölvinck și Melle Runderkamp, care a fost lansat pentru prima oară pe Nickelodeon, ca o fereastră pe 11 martie 2017, înainte de premiera oficială pe 13 martie 2017, și mutat la  cu a treia premieră de sezon pe 29 iulie. 2019. În serial joacă Stony Blyden, Mae Mae Renfrow, Kyra Smith, Thomas Jansen și Daan Creyghton ca un grup de cinci copii adoptivi care trebuie să rezolve un mister pentru a-și găsi părinții adoptivi lipsă. Wilson Radjou-Pujalte și Kate Bensdorp se alătură distribuției în cel de-al doilea sezon al seriei, iar Eliyha Altena și Sarah Nauta se alătură distribuției, iar copii încarcă sa i dovedească nevinovația tatălui lor care este condamnat pe nedrept deoarece a fost văzut furând o cutie puzzel în cel de-al treilea sezon al seriei Anika(
Kyra Smith) primește de ziua ei jumătate de harta și o macheta a unei piramide Messo-Aztece, iar cealaltă jumătate a hărți a primit-o fratele ei geamăn. Cei doi, Olivier și Anika au fost separați la moartea mamei lor iar fratele a fost păstrat de către Sora mamei lor. In cele din urma cel ce ii sabota era Char Rex legent Iat tot el a fost cel ce le-a furat artefactele muzeului Hunter.

În România serialul a avut premiera pe Nickelodeon dublat în limba română pe 16 aprilie 2018 iar pe TeenNick subtitrat în limba română pe 12 ianuarie 2021.

Personaje

Principale
Stony Blyden ca Max (sezoanele 1-2)
Mae Mae Renfrow ca Tess (sezoanele 1-2)
Kyra Smith în ca Anika
Thomas Jansen ca Daniel (sezoanele 1-2; secundar, sezonul 4)
Daan Creyghton ca Sal (sezoanele 1-3)
Wilson Radjou-Pujalte ca Jake (principal, sezonul 2; secundar, sezonul 3)
Kate Bensdorp ca Evie (sezonul 2-4)
Eliyha Altena ca Oliver (sezonul 3-4)
Sarah Nauta ca Jasmyn (principal, sezonul 3; secundar, sezonul 4)

Secundare
Ronald Top ca Erik Hunter
Tooske Ragas ca Kate Hunter
Yootha Wong-Loi-Sing ca Simone (sezoanele 1-2)
Zoë Harding ca Sophie (sezoanele 1-2)
Barnaby Savage ca Tim (sezoanele 1-2)
Kees Hulst ca Rinus Saganash (sezoanele 1-2)
Tillman Galloway ca domnul "Magpie" Browning (sezoanele 1-3)
Alyssa Guerrouche ca Jennie (sezonul 2,4)
Mark Wijsman ca Jerry (sezonul 2)
Loveday Smith ca Diana (sezoanele 2-3)
Cystine Carreon ca Dottie (sezonul 3-4)
Thomas Cammaert ca Markus (sezonul 3-4)
Charlie May ca Rex Legend (sezonul 3)
Padraig Turley ca Florian (sezonul 4)
Reiky de Valk ca Josh (sezonul 4)
Mimi Ferrer ca domnișoara Lucas (sezonul 4)
Max Van Kreij ca domnul Simmons (sezonul 4)

Dublajul în limba română

Sezoanele 1 - 2

Dublajul a fost realizat de studiourile Fast Production Film:

Raul Stănulescu - Max
Tamara Roman - Tess
Carla Oncescu - Anika
Cristian Niculescu - Daniel
Radu Moreanu - Sal
Adrian Venete - Jake
Andreea Istrate - Evie
Adina Lucaciu - Kate Hunter
Octavian Mitrică - Erik Hunter
Alexandra Radu - Simone
Elias Ferkin - Tim
Petru Dumitrescu de Hilerin - Rinus Saganash
Florentina Țilea - Sophie
Theodora Stancu - Jennie
Olimpia Mălai - Diane
Ionuț Ionescu - domnul Saganash
Răzvan Teodorescu - Jerry
Cristian Neacșu - alte voci
Tudor Dobrescu - alte voci
Ioana de Hilerin - alte voci
Virgil Aioanei - domnul Browning

Regia: Cristian Neacșu

Sezoanele 3 - prezent

Dublajul a fost realizast de studiourile Audio Design Digital Art:

Produs de: SDI Media (din sezonul 4 Iyuno-SDI Group)

Radu Moreanu - Sal
Carla Oncescu - Anika
Adi Dima - Jake
Andreea Istrate - Evie
Adina Lucaciu - Kate Hunter
Elias Ferkin - Erik Hunter
Cristian Niculescu - Oliver (sezonul 3)
Victor Ion - Oliver (sezonul 4)
Eliza Păuna - Jasmyn
Valeria Stoian - Jennie
Luca Fumuru - Florian
Silvian Vâlcu - Josh
Cristian Neacșu - Daniel
Gabriela Valentir - Dottie
Silvia Gâscă - Diana
Răzvan Hâncu - Rex Legends
Virgil Aioanei - domnul Browning

Episoade

Note

Legături externe
 

Seriale de televiziune americane